Froment-Meurice (... – ...) – golfista francese
 Louis de Froment (1922-1994) – direttore d'orchestra francese
 Nicolas Froment (1430-1486) – pittore francese